

Anno 
 525 o 525 a.C.

Codici 
 525 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Marburgo, nell'Assia, in Germania

Matematica 
 525 – numero